|-
| (28901) 2000 LJ14||||6 червня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28902) 2000 LZ33||||4 червня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (28903) 2000 LD35||||1 червня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (28904) 2000 ML||2000 ML||20 червня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (28905) 2000 MQ||2000 MQ||24 червня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (28906) 2000 MP2||||24 червня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (28907) 2000 MH3||||25 червня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (28908) 2000 NY6||||4 липня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (28909) 2000 NC10||||7 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28910) 2000 NH11||||10 липня 2000||Обсерваторія Валінос||Пауло Ольворсем
|-
| (28911) 2000 NB16||||5 липня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (28912) 2000 NL26||||4 липня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (28913) 2000 OT||2000 OT||23 липня 2000||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (28914) 2000 OC12||||23 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28915) 2000 OU13||||23 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28916) 2000 OL35||||31 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28917) 2000 QR17||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28918) 2000 QF21||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28919) 2000 QP27||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28920) 2000 QC91||||25 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28921) 2000 QZ122||||25 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28922) 2000 QK132||||26 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28923) 2000 QJ161||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28924) 2000 QD205||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28925) 2000 QY205||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28926) 2000 QE231||||20 серпня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (28927) 2000 RA6||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28928) 2000 RY12||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28929) 2000 RU13||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28930) 2000 RA31||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28931) 2000 RU54||||3 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28932) 2000 RY102||||5 вересня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (28933) 2000 SZ22||||25 вересня 2000||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (28934) 2000 SB113||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28935) 2000 SH123||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28936) 2000 SF139||||23 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28937) 2000 SM162||||21 вересня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (28938) 2000 SR311||||27 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28939) 2000 TO33||||4 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28940) 2000 UD1||||22 жовтня 2000||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (28941) 2000 UH8||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28942) 2000 UJ14||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28943) 2000 UF51||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28944) 2000 UA70||||25 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28945) 2000 UA79||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28946) 2000 VW56||||3 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28947) 2000 WH12||||22 листопада 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (28948) 2000 WJ34||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28949) 2000 WV100||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28950) 2000 WF133||||19 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28951) 2000 WA149||||29 листопада 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (28952) 2000 YG35||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28953) 2000 YL37||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28954) 2000 YA41||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28955) 2000 YZ58||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28956) 2001 AA45||||15 січня 2001||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (28957) 2001 BE50||||21 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28958) 2001 CQ42||||13 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28959) 2001 DL74||||19 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28960) 2001 DZ81||||22 лютого 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (28961) 2001 FO64||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28962) 2001 FL117||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28963) 2001 FY121||||29 березня 2001||Обсерваторія Дезерт-Бівер||Вільям Йон
|-
| (28964) 2001 FG122||||23 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (28965) 2001 FF162||||30 березня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (28966) 2001 HS24||||26 квітня 2001||Обсерваторія Дезерт-Бівер||Вільям Йон
|-
| (28967) 2001 HK34||||27 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28968) 2001 HT36||||29 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28969) 2001 HM57||||25 квітня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (28970) 2001 JJ4||||15 травня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (28971) 2001 KM28||||18 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28972) 2001 KV38||||22 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28973) 2001 KN42||||21 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28974) 2001 KW59||||26 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28975) 2001 KR69||||22 травня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (28976) 2001 KN73||||24 травня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (28977) 2001 KP73||||24 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28978 Ixion||||22 травня 2001||Обсерваторія Серро Тололо||Глибокий огляд екліптики
|-
| (28979) 2001 LW||2001 LW||13 червня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28980) 2001 LS1||||15 червня 2001||Обсерваторія Дезерт-Бівер||Вільям Йон
|-
| (28981) 2001 LY3||||13 червня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28982) 2001 LJ17||||15 червня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28983) 2001 LK19||||15 червня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28984) 2001 MS2||||16 червня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (28985) 2001 MP5||||17 червня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (28986) 2001 MG13||||23 червня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (28987) 2001 MP14||||28 червня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (28988) 2001 MS23||||27 червня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (28989) 2001 MZ24||||16 червня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (28990) 2001 ML27||||20 червня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (28991) 2001 MU27||||21 червня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28992) 2001 MW28||||27 червня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (28993) 2001 NA6||||13 липня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (28994) 2001 OO8||||17 липня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (28995) 2001 OF46||||16 липня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (28996) 2001 OL51||||21 липня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (28997) 2020 P-L||2020 P-L||24 вересня 1960||Паломарська обсерваторія||К. Й. ван Гаутен,І. ван Гаутен-Ґроневельд,Т. Герельс
|-
| (28998) 2184 P-L||2184 P-L||24 вересня 1960||Паломарська обсерваторія||К. Й. ван Гаутен,І. ван Гаутен-Ґроневельд,Т. Герельс
|-
| (28999) 2505 P-L||2505 P-L||24 вересня 1960||Паломарська обсерваторія||К. Й. ван Гаутен,І. ван Гаутен-Ґроневельд,Т. Герельс
|-
| (29000) 2607 P-L||2607 P-L||24 вересня 1960||Паломарська обсерваторія||К. Й. ван Гаутен,І. ван Гаутен-Ґроневельд,Т. Герельс
|}

28900